«Оцепеневшие от страха»:
  — гонконгский комедийный триллер 1987 года.
  () — аргентинский фильм ужасов 2017 года.